Alexander Senger ist der Name folgender Personen:

* Alexander Senger (Schauspieler) (1840–1902), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und -intendant
 Alexander von Senger (1880–1968), Schweizer Architekt
 Alexander Senger (Sänger) (* 1945), deutscher Sänger (Tenor)